Em может означать:
 Em — ми минор, музыкальная тональность и аккорд.
 Em — диграф, используемый в португальском языке.
  — в типографике относительная единица длины, равная размеру текущего шрифта.
 Эманация — устаревшее название радона.